Питер Клас ( (ок. 1597, Берхем — 1 января 1661, Харлем) — голландский художник, мастер натюрморта.

О ранних годах Класа почти ничего неизвестно. В 1617 году он женился в Харлеме, а в 1620 у него родился сын Николас, будущий известный художник-пейзажист.

Вместе с Хедой Клас считается основателем харлемской школы натюрморта. Его натюрморты делятся на две группы. К первой относятся «завтраки» и «банкеты». На них обычно изображены кувшины, бокалы, фарфор, хлеб, сыр, вино, устрицы, рыба, птица, ветчина, маслины и орехи. Очень часто он использовал лимон. Ко второй относятся произведения популярной в то время в Голландии разновидности натюрморта «ванитас», в которых при помощи символов — свечи, черепа, часов, музыкальных инструментов, старинных книг и т. п. — выражается библейская концепция суетности жизни.

«Картины Класа с изображением накрытых столов („завтраки“) отличаются скромностью подобранных предметов (глиняный кувшин, селедка, стакан, айва, трубка) и простотой композиции. Клас первым из мастеров натюрмортной живописи оценил роль света, воздушной среды и единого тона в колорите как важных средств, которыми может быть выражено единство предметного мира и окружающей среды.»

Галерея 

</center>

См. также 
 Натюрморт с пирогом из индейки

Примечания 

Художники Нидерландов
Мастера натюрморта
Художники золотого века Голландии
Мастера натюрморта Нидерландов
Члены Гильдии Святого Луки (Харлем)